Die Abkürzung PFV steht für:
 Personenfeststellungsverfahren, polizeiliche Maßnahme
 Primum Familiae Vini, Vereinigung von Weingütern
 Pontonierfahrverein
 Planfeststellungsverfahren, besonderes Verwaltungsverfahren

Die Abkürzung pFV steht für:
 Positive Forderungsverletzung, einen Begriff aus dem Schuldrecht, siehe Positive Vertragsverletzung

Abkürzung